Le terme Betsiamites peut référer à:

Toponymes

Le lac Betsiamites, Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. 
 La rivière Betsiamites (aussi appelée Bersimis) un affluent de l'estuaire du Saint-Laurent, coulant au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Côte-Nord, au Québec.
 La Petite rivière Betsiamites, cours d'eau traversant la réserve indienne de Pessamit, sur la Côte-Nord, au Québec.
 Betsiamites, ancien nom de la réserve indienne de Pessamit, sur la Côte-Nord, au Québec.